Васи́лий Ива́нович Поляко́в:
 Поляков, Василий Иванович (1894—1938) — советский военный деятель, комбриг.
 Поляков, Василий Иванович (1913—2003) — советский партийный деятель, Секретарь ЦК КПСС.
 Поляков, Василий Иванович (род. 1955) — футболист.